Braddock Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Braddock Heights (Maryland)
 Braddock Heights (New York)
 Braddock Heights (Virginia)